Heřmanice est un toponyme qui peut désigner :

Heřmanice, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Heřmanice, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Heřmanice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Heřmanice u Oder, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 České Heřmanice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Dolní Heřmanice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Horní Heřmanice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Horní Heřmanice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Svobodné Heřmanice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie